Federico Augusto II
Federico Augusto II di Sassonia
Federico Augusto II di Oldenburg
Augusto III di Polonia